Províncias Unidas do Rio da Prata — atuais Argentina, Uruguai e Paraguai
Vice-Reino do Rio da Prata
Espanhol rioplatense — dialeto falado na região do rio da Prata

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos